«Норман» — российская мини-футбольная команда из Нижнего Новгорода. Является фарм-клубом «Торпедо», выступающего в Суперлиге. С 2020 года команда принимает участие в конференции «Запад» чемпионата Высшей лиги.

Названия 
 2017—2020 — «Оргхим-2»
 2020—н.в. — «Норман»

История 
Образованный в 2017 году как второй коллектив ведущего футзального клуба Нижнего Новгорода, «Оргхим-2» (прежнее название «Нормана») в первый же сезон своего существования выиграл Чемпионат Нижегородской области — главный региональный турнир по мини-футболу среди непрофессиональных команд.

На следующий год «Оргхим-2» попробовал свои силы уже на всероссийском уровне: в Архангельске, в финальном этапе соревнований Первой лиги, нижегородцы остановились в шаге от золотых медалей, заняв второе место, сразу вслед за щёлковским «Газпром Бурением».

Сезон 2020/2021 
Участником Париматч-Высшей лиги сезона 20-21 переименованный «Норман» стал благодаря победе МФК «Оргхим» в аналогичном турнире предыдущего сезона и повышении в классе. Старшим тренером команды стал Юрий Хайрулин, помощник Рашида Камалетдинова в чемпионском «Оргхиме». Капитанскую повязку получил 34-летний Станислав Ющенко, а вице-капитанами стали 30-летний Дмитрий Навальнев и 17-летний Иван Малинин. Средний возраст команды составляет чуть больше 21 года, основная часть заявки — победители Оргхим-Первенства России среди игроков 2002—2003 гг.р. По ходу турнира команду возглавил специалист Дмитрий Большаков.

В первом профессиональном матче, который состоялся 5 сентября 2020 года, в ФОКе «Красная Горка» (г. Бор) «Норман» принимал «Северную Двину» из Архангельска. Матч завершился победой со счетом 5:3. По итогам первого сезона на профессиональном уровне «Норман» занял десятую строчку в турнирной таблице.

Сезон 2021/2022 
Нижегородский «Норман» вошел в сезон 21/22 под руководством Олега Балеевских. Ранее специалист возглавлял юниорскую команду структуры и приводил ее к призовым местах в главных юниорских турнирах страны — Спортмастер-Юниорлиге и Оргхим-Первенстве России. В межсезонье состав команды пополнили три игрока — футболисты юниорской сборной России Александр Лукин и Тимур Абдуллин, а также Давид Саакян, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром сразу в трёх ведущих любительских турнирах Нижегородской области.

В первом же туре сенсационно был переигран будущий финалист Парибет-Высшей лиги — липецкий «ЛКС». По ходу чемпионата команда боролась за место в середине турнирной таблицы и путевку в плей-офф. Дважды были обыграны «Сибиряк» и «Поморье», дома была добыта сенсационная победа над будущим бронзовым призером турнира «Ростовом», также обыграна «Заря».

По итогам регулярной части «Норман» занял десятую строчку в турнирной таблице. Из-за определенных обстоятельств, это место давало путевку в плей-офф, и соперником в одной восьмой финала стали дублеры «Синары» из Екатеринбурга. Первый матч проходил дома и закончился победой соперников со счетом 3:5. В ответном у «Нормана» были шансы отыграть отставание и пройти дальше, однако воспользоваться преимуществом не получилось — 5:5.

В сезоне 21/22 «Норман» провёл 28 матчей, в которых одержал 10 побед, 4 раза сыграл вничью. Было забито 105 мячей, пропущено — 119. Лучшим бомбардиром команды стал Александр Гребенщиков, поразивший ворота соперников 10 раз за 21 матч.

Попутно с тем «Норман U18» под руководством Александра Мунгалова шел к очередному финалу главного юниорского турнира России — Спортмастер-Юниорлиги. В полуфинале была обыграна «Тюмень», а в финале юниоры одержали победу над сверстниками из «Газпром-Югры». Как итог — второй год подряд «Норман U18» завоевывает солидный трофей. Также юниорская команда структуры стала чемпионом Нижнего Новгорода, оказавшись сильнее взрослых команд в главном городском турнире.

Достижения «Нормана»: 
 Участник 1/8 финала Высшей лиги (2022)
 Серебряный призер Первой лиги среди любительских команд (2019)
 Победитель чемпионата Нижегородской области (2018)
 Серебряный призер Чемпионата Нижегородской области (2020)

«Норман U18» 
В структуру «Нормана» входят молодежные команды игроков до 16 и до 18 лет. Юниорская команда до 18 лет является одним из сильнейших коллективов страны по своему возрасту, два года подряд (2021, 2022) став чемпионом главного юниорского турнира страны — Спортмастер-Юниорлиги. На пути к первому чемпионству коллектив возглавлял Олег Балеевских, в следующем сезоне — Александр Мунгалов.

Достижения «Нормана U18»: 
  Чемпион Спортмастер-Юниорлиги (2021, 2022)
  Победитель Оргхим-Первенства России (2020)
  Победитель Спортмастер-Городской лиги (Нижний Новгород) (2022)

Состав МФК «Норман»

Примечания

Ссылки 
 https://vk.com/norman_mfc
 https://t.me/norman_mfc
 http://mfc-torpedo-nn.ru/club/206689518#/main
Спортивные клубы Нижнего Новгорода
Мини-футбольные клубы России